Mortal Kombat  (сокр. MK; ) — компьютерная игра в жанре файтинг, разработанная компанией NetherRealm Studios (ранее известной как Midway Games) и изданная Warner Bros. Interactive Entertainment. Это девятая по счёту игра в основной серии Mortal Kombat, которая представляет собой сиквел франшизы. Новый MK является одновременно сюжетным продолжением Mortal Kombat: Armageddon и пересказом / перезагрузкой сюжета первых трёх игр. По геймплею, Mortal Kombat 2011 вернулся к боевой системе похожей на использовавшуюся в 2D играх серии. Бои снова проходят только в двух измерениях, но бойцы и арены сделаны в 3D графике. MK9 был выпущен в 2011 году для игровых приставок PlayStation 3 и Xbox 360. В 2012 году появилась портативная версия на PlayStation Vita, в том же году выпущено расширенное издание Mortal Kombat: Komplete Edition для PlayStation 3 и Xbox 360. В 2013 году выпущена версия Mortal Kombat: Komplete Edition для PC. Первая игра серии, вышедшая на PC, со времён релиза Mortal Kombat 4 в 1997 году.

Сервера игры на PlayStation 3 отключены с 20 марта 2020 года.

Разработка 
О возможности создания игры впервые намекнул в январе 2009 года один из создателей серии Эд Бун, вскоре после выхода предыдущей части, Mortal Kombat vs. DC Universe.

18 июня 2009 года на своей странице в Twitter Бун объявил, что команда разработчиков занимается созданием анимации motion capture и движений персонажей для нового проекта MK. Он также сообщил об отсутствии в игре супергероев из вселенной DC Comics, подтвердив тем самым, что будущая девятая часть серии не является продолжением Mortal Kombat vs. DC Universe. Объявлено об ориентире команды на возрастной рейтинг «Mature» (17+) для Mortal Kombat 9 вместо рейтинга «Teen» (13+), присвоенного предыдущей игре. Бун охарактеризовал эти планы как «идущие слишком далеко» и выразил предположение относительно пересечения границы дозволенного по направлению к рейтингу «Adults Only» (18+). Дэн Форден также планирует вернуться в качестве композитора музыки для игры. В ноябре 2008 года Эд Бун в интервью рассказал, что технические достижения Mortal Kombat vs. DC Universe могут найти своё развитие в «следующем проекте» Mortal Kombat 9. Согласно сообщениям, на данный момент началось тестирование возможностей игры по сети, что было доказано скриншотом персонального PSN ID Эда Буна.

4 декабря 2009 года на сайте TRMK.org появилось сообщение о предположительном выпуске девятой игры серии Mortal Kombat к Рождеству 2010 года. Но впоследствии 10 июня 2010 года, дата выхода была перенесена на март 2011.

В интервью, опубликованном в октябрьском выпуске журнала «Страна Игр», Эктор Санчес (продюсер новой игры) рассказал о новой системе повреждений, которая «опирается как раз на то, куда именно был нанесён удар, и насколько этот удар силён». На вопрос о связях новой игры с готовящимся фильмом (журналист название фильма не уточнил, а Эктор Санчес понял это как вопрос о фильме «Смертельная битва: Перерождение», а не «Смертельная битва: Уничтожение») он ответил, «что с фильмом мы никак не связаны, этими делами занимается совершенно другое подразделение Warner Bros». Там же он упомянул, что движком для игры послужит «модифицированная версия самой распоследней ревизии Unreal engine», в которой «нет ничего, что не пригодится в игре, но зато точно есть всё необходимое».

Также, в сети обсуждался вопрос о выходе новой части Mortal Kombat на PC. Сам Эд Бун этого не отрицает, а даже наоборот — говорит, что они рассматривают эту идею. Также, по случаю выхода Komplete Edition на Xbox 360, разработчики затронули тему PC-версии игры.

Трейлер 
11 июня 2010 года вышел первый официальный трейлер игры. где было, показано, что игра представляет собой 3D файтинг с 2D механикой с высоким уровнем жестокости и проработанной историей. Согласно словам Эда Буна в игре будут доступны аркадный режим, режим командной игры — 2 на 2, и сетевой режим для 4 игроков. В начале трейлера можно увидеть отрывок ролика в формате CGI, в котором показывают Шао Кана и Райдэна готовящихся к сражению. В остальной части трейлера можно увидеть отрывки геймплея.

Следующие персонажи были показаны в трейлере: Саб-Зиро (изначально считалось, что это старший Саб-Зиро, но затем он снова оказался младшим), Рептилия, Сектор, Милина, Кун Лао, Ночной Волк, Нуб Сайбот и Джонни Кейдж. Некоторые персонажи были замечены в качестве камео на аренах — Шан Цзун в Throne Room, Дэйгон, Рейко и Кэнси на втором мосту на арене The Pit 2, и Ли Мей и Кира на арене Kahn’s Arena.
В ролике были замечены несколько арен, почти все из них обновлённые версии арен из предыдущих игр серии: Throne Room из оригинального Mortal Kombat, Living Forest, Dead Pool, The Pit 2, Kahn’s Arena из Mortal Kombat 2. Также в трейлере можно увидеть фрагмент арены The Bridge и предположительно фрагмент арены The Rooftop из Mortal Kombat 3.

Демо-версия 
8 марта 2011 была выпущена демо-версия Mortal Kombat 2011 для PlayStation 3 для подписчиков PlayStation Network Plus. 15 марта для всех остальных владельцев PlayStation Network. Для Xbox Live выход не состоялся. Демо-версия включает в себя 4 персонажей (Скорпион, Саб-Зиро, Милина и Джонни Кейдж) и 2 арены (Яма и Живой Лес). Из режимов присутствуют Arcade и Versus (для двух игроков).

Сюжет 

События игры происходят после окончания Mortal Kombat: Armageddon. Поле битвы усеяно мёртвыми бойцами. На вершине пирамиды остались двое — Шао Кан и Райдэн. Император легко побеждает Райдэна — он швыряет его в сторону, и у Райдэна разбивается медальон. Райдэн успевает собрать осколки амулета и заложить в них заклинание, в то время как Шао Кан достаёт молот, чтобы нанести финальный удар. Шао Кан ставит Райдэна на колени и замахивается молотом, но Райдэн, завершив заклинание, посылает сообщение самому себе в прошлое: «Он должен победить!», прежде, чем молот Императора опускается на него. Сообщение успешно дошло до Райдэна в то время, когда начинался первый турнир. Получив его, Райдэн оказывается в недоумении, потому что на медальоне появилась трещина. После этого вся сюжетная линия от начала первого турнира идет по совершенно иному пути. Пред Райдэном предстают видения, по которым он узнаёт, что произойдёт в будущем, и пытается изменить его.

Райдэн и Лю Кан вначале были единственными бойцами, участвовавшими ради спасения Земного Царства, остальные преследовали свои цели. Скорпион хотел отомстить Саб-Зиро за смерть его семьи и клана, Соня Блейд хотела спасти Джакса, которого захватил Шан Цзун, Джонни Кейдж хотел всем доказать, что он сам проделывает все трюки в его фильмах, а не его каскадёры. Соня отправляется на поиски Джакса, но её чуть не убивает Кано, однако Джонни Кейдж спасает Соню. Соня находит Джакса в темнице Шан Цзуна. Цун попытался вызвать Соню на поединок, но Райдэн остановил его. Но всё же после того как Кейдж побеждает в турнире Рептилию и Бараку, а Соня спасает Джакса, Райдэн объясняет Соне, Джаксу и Кейджу для чего создан этот турнир и почему они обязаны победить. Позже к ним присоединяется Ночной Волк. На следующий день турнир продолжается и появляется Скорпион и требует у Шан Цзуна битвы с Саб-Зиро. В тот же момент у Райдэна появляется видение, что Кун Лао, переодетый в одного из слуг Шан Цзуна, пробрался на турнир. Райдэн находит Лао и уговаривает его вернуться в храм монахов, так как монахи выбрали Лю Кана как кандидата в турнире. Но Лао говорит Райдэну, что он ровня Лю Кану и вызывает на бой Скорпиона. Скорпион принимает вызов и побеждает Кун Лао. Следующее видение Райдэна о том, как Скорпион побеждает Саб-Зиро, и его душа в Нижнем Мире превращается в демоническую версию самой себя с новым именем Нуб Сайбот. Райдэн пытается не допустить этого и уговаривает Скорпиона не убивать Саб-Зиро, взамен Райдэн попросит у Старших Богов оживить его семью и клан. Кроме Саб-Зиро на турнире присутствуют ещё два бойца из клана Лин Куэй: Сектор и Сайракс. Всех троих нанял Шан Цзун для личной охраны. Позже, наконец, Скорпион сражается с Саб-Зиро и побеждает последнего. Скорпион не стал убивать Саб-Зиро, но тут появляется Куан Чи и призывает убить Саб-Зиро. Скорпион отказывается. Однако Куан Чи на этом не останавливается и показывает Скорпиону видение, как Лин Куэй и Саб-Зиро убивают клан и семью Скорпиона. Хотя на самом деле это неправда. Семью и клан Скорпиона уничтожил сам Куан Чи в награду Саб-Зиро за выполненное задание. После увиденного Скорпион не сдерживается и убивает Саб-Зиро. Сам Саб-Зиро успевает только сказать что это не он, но Скорпион его уже не слушает. После этого Райдэн пытается уговорить Сайракса встать на их сторону. Сам же Сайракс хоть и предан своему клану, но против того, что лучших бойцов превращают в киборгов. Райдэн объяснил, что если Шан Цзун победит в этом турнире, то Земному Царству конец, так же как и клану Лин Куэй. Сайракс согласился встать на сторону Райдэна. Шан Цзун узнал, что Сайракс перешёл на сторону Райдэна и решил избавиться от него, отправив Шиву и Бараку покончить с Сайраксом, однако он их одолел. Позже после разговора Сектора с Шан Цзуном, Сайраксу дали ещё один шанс искупить предательство. Он должен был победить и убить Кейджа в следующем поединке, но тот пощадил Джонни. После Сектор окончательно понял, что Сайракс теперь на стороне Райдэна и попытался отправить его на кибернетизацию. Но Сайракс победил Сектора и покинул турнир так и не решив, на чью сторону встать. Дальнейшая судьба Сектора неизвестна, возможно, что он также покинул турнир. Тем же вечером Шан Цзун представляет нового бойца турнира — Эрмака. Лю Кан — единственный из Земного Царства, кто не проиграл ещё ни одного поединка, поэтому он последняя надежда на спасение Земли. Следующий поединок — Эрмак против Лю Кана. Лю Кан побеждает. Шан Цзун поручает Китане убить Лю, так как он представляет опасность. Китана проигрывает, а сам Лю не убивает её и говорит, что не против встретиться с ней ещё раз, но в другой обстановке. В следующем бою Лю Кан побеждает Куан Чи и Скорпиона. Шан Цзун объявляет, что следующий бой предстоит с чемпионом девяти турниров подряд, то есть с принцем шоканов Горо. Однако и Горо не смог остановить Лю Кана, и для победы Лю остался лишь один бой. Лю Кан вызывает Шан Цзуна на поединок за титул чемпиона Смертельной Битвы. Лю Кан побеждает. Все бойцы Внешнего Мира возвращаются к Шао Кану, а Лю Кан получает титул нового чемпиона Смертельной Битвы. Однако амулет Райдэна продолжает разрушаться.

Шао Кан решает убить Шан Цзуна за провал на турнире, но маг предлагает новый план — устроить второй турнир уже во Внешнем Мире. Кан дарует Цзуну молодость, и тот направляется в шаолиньский монастырь, где в тот момент находятся защитники Земли вместе с Райдэном. Шан Цзун говорит Райдэну, что у императора есть предложение — новый, единственный турнир взамен существующей системы десяти, который пройдёт во Внешнем Мире. Если Земное Царство проиграет, то Внешний Мир поглотит его. Но если оно выиграет этот турнир, то Шао Кан оставит Землю в покое навсегда. Райдэн отказывается. Тогда колдун открывает портал, из которого выбегает целая армия таркатанов, тем самым давая понять, что Земное Царство будет находиться под постоянной угрозой до тех пор, пока Райдэн не согласится на новый турнир. Таркатаны атакуют воинов Света, а Шан Цзун скрывается, похитив Соню. Не видя другого выхода, Райдэн и воины Земли принимают бой. Воины Света разделяются: Лю Кан и Кун Лао отправляются освобождать пленённых мастеров Шаолиня, а Райдэн, Джакс и Джонни переносятся в тронный зал Императора. Джакс замечает Шан Цзуна и направляется в его сторону, чтобы выпытать местоположение Сони. Но Шао Кан тут же объявляет начало турнира. Джакс одерживает победу над предводителем таркатанов Баракой. Шан Цзун тем временем удаляется, поэтому Джаксу, Райдэну и Джонни приходится искать Соню самим. Они находят Соню у мёртвого бассейна, но её охраняет Шива. Джакс побеждает её и освобождают Соню. Она говорит, что её ручной коммуникатор засёк два сигнала явно не из Внешнего Мира. Вчетвером они выдвигаются им навстречу. Этими сигналами оказались двое бойцов клана Лин Куэй: Саб-Зиро, являющийся братом оригинального Саб-Зиро, участвовавшего в первом турнире, и его друг Смоук, которые втайне от своего клана пришли во Внешний Мир, чтобы найти Шан Цзуна и добиться от него объяснений по поводу смерти старшего Саб-Зиро. Друзья разделяются. Смоук вскоре находит колдуна в компании Кано, который говорит, что позаботится о сером ниндзя бесплатно, но проигрывает Смоуку в битве. Тогда Шан Цзун сам выходит на бой против Смоука, принимая облик старшего Саб-Зиро. Но это не приносит ему никакой пользы. Ниндзя требует ответа от колдуна, но тут объявляется Сектор, уже ставший киборгом и говорит, что намерен вернуть Смоука в храм Лин Куэй, чтобы тот прошёл трансформацию. Смоук отбивается от Сектора, но тут его захватывают ещё шестеро киборгов. Вовремя подоспевший Райдэн спасает Смоука, обезвредив киборгов разрядом молнии. Сектор же скрывается. Райдэн приглашает Смоука вступить в ряды воинов Земного Царства. Тем временем Сайракс, также превращённый в киборга, выследил Саб-Зиро и у него есть приказ вернуть Саб-Зиро в храм Лин Куэй для преобразования. Но Саб-Зиро даёт отпор жёлтому киборгу. Побеждённый Сайракс исчезает, а Саб-Зиро находят Джакс и Соня, которые оказываются в недоумении, ведь они в курсе того, что ледяной ниндзя был убит на прошлом турнире. Саб-Зиро отвечает, что он не тот, о ком они говорят и что тот ниндзя был его братом, а сам он здесь, чтобы узнать его судьбу. Соня говорит, что убийцу старшего Саб-Зиро зовут Скорпион и его можно найти на турнире в колизее Шао Кана. Но тут пробуждается Эрмак, который говорит, что люди нарушили процесс его регенерации. Джакс хватает его, но Эрмак легко отталкивает Джакса и отрывает ему руки. Затем переключается на Саб-Зиро. Ледяной воин выигрывает схватку и отправляется в колизей. На арене же Китана уже победила своего оппонента и Император ждёт от неё добивания. Китана мешкает. Она вспоминает, как на прошлом турнире её пощадил Лю Кан. Шао Кан не дожидается и сам добивает бойца. В это время приходит Саб-Зиро и требует у него поединка с убийцей своего брата. Шао Кан даёт добро и на арене появляется Скорпион. Саб-Зиро побеждает ниндзя-призрака, но появившиеся киборги во главе с Сайраксом и Сектором не дают ему добить его. Киборги просят у Шао Кана позволения вернуть Саб-Зиро в клан для кибернетизации в обмен на верность и лояльность клана. Шао соглашается. Киборги забирают Саб-Зиро на глазах у Райдэна, Джонни и Смоука, только что прибежавших на арену. Шао Кан отчитывает Китану за то, что она не смогла предотвратить появления этих ниндзя и прогоняет её. Райдэн замечает, что преданность Китаны Императору пошатнулась. Он говорит ей, что видит её сомнения, и она сама чувствует, что обстоятельства должны измениться. «Тебе нужны ответы. Ты найдёшь их в яме плоти!» — заключает Райдэн. Китана направляется в ямы плоти, но её останавливает Джейд и говорит, что она не должна ослушиваться приказа Императора. Китана, говорит, что должна это сделать, побеждает свою подругу в схватке и идёт дальше. В ямах она видит множество своих копий, являющихся экспериментами Шан Цзуна по выведению идеальной дочери для Шао Кана. Одна из них, Милина, оказывается живой и даже нападает на Китану. Разгневанная принцесса ведёт колдуна к Императору, в расчёте на то, что он накажет колдуна. Но Шао наоборот, хвалит его. И тут Китана узнаёт правду, что Шао Кан не её отец, её отцом был эденийский король, которого Шао убил, захватывая Эдению, а его королеву взял себе в жёны. Император требует привести его собственную дочь и отдаёт приказ запереть Китану в башне. Джейд видит это и хочет всё исправить. Она идёт в башню, где принцессу охраняют Барака и Шива. Джейд побеждает их, но не успевает освободить Китану, так как Шао Кан послал за ней охрану во главе с Милиной. Джейд отрывается от остальных, добежав до пустошей, но Милина нагоняет её. Завязывается бой, из которого Джейд выходит победительницей. В это время появляются Райдэн, Лю Кан, Кун Лао, Джонни и Смоук и Джейд сообщает им о том, что Китану скоро должны казнить. Группа разделяется: Джонни, Смоук и Райдэн идут на турнир, а Лю Кан и Кун Лао отправляются в башню выручать Китану. Но Китану уже увели из башни, а монахов встречают Шива, Нуб Сайбот и Горо, у которого после узнают, что она в колизее. Друзья направляются в колизей, где происходит битва между Джонни и Эрмаком. Эрмак выигрывает и выбивает Джонни из турнира. Смоук также проиграл битву, а присутствие Сони и Джакса Райдэн во Внешнем Мире уже не ощущает. Он говорит Лю, чтобы тот сражался. Лю отказывается, сославшись на слова Райдэна, что «он не тот, кто должен победить», и идёт освобождать Китану. Шао Кан требует от Райдэна выставить своего чемпиона. Райдэн всё размышляет над словами «Он должен победить!», не зная, о ком они. Он выставляет на последний бой Кун Лао, который побеждает Шан Цзуна и Куан Чи. Но после победы над Кинтаро, празднующий Лао гибнет от рук Императора. Лю Кан решает отомстить за своего друга и сражается с Шао Каном. Нанеся смертельный удар, Лю Кан побеждает в новом турнире. Но амулет Райдэна продолжает трескаться.

Тем временем выясняется, что Шао Кан не убит. Он окончательно усомнился в лояльности Цзуна, чем пользуется Куан Чи. Он предлагает Императору воскресить его давно погибшую королеву Синдел на Земле, благодаря чему миры начинают сливаться. Таким образом, души погибающих борцов-защитников Земли попадают в руки Шао Кана. Райдэн вновь собирает обновлённый отряд бойцов для противостояния захватчикам. Воинам удаётся ослабить силы Внешнего Мира и остановить поглощение душ. Однако в склепе, бывшем их основной базой, на них нападают многочисленные киборги Лин Куэй. За небольшое время до этого Райдэн и Лю Кан отправляются к Старшим Богам за советом, но не получают его. К их возвращению все воины Земли уже избиты или убиты Синдел, усиленной душой Шан Цзуна. Саму же Синдел убивает ценой своей жизни Ночной Волк.

Лю Кан, а также Соня и Джонни Кейдж, выжившие при атаке, отправляются на бой с Шао Каном. Райдэн решается на отчаянный шаг: попросить помощи у Куан Чи, и отправляется в Преисподнюю. Маг натравливает на Райдэна призраков всех воинов Земли, убитых за всё время этих трёх турниров, чьи души находятся в распоряжении колдуна. Победив их, Райдэн получает ответ: высказывание «Он должен победить!» относится к Шао Кану, так как только когда Кан будет близок к победе, Боги остановят его за нарушение своих законов о честной «турнирной» войне между мирами.

Райдэн добирается до портала на крыше одного из зданий, где Шао Кан проводит процесс перехода в наш мир. Лю Кан уже не верит Райдэну и хочет сам победить Императора. Райден вынужден оказать ему сопротивление. Во время битвы Лю Кан использует огненный кулак против Райдэна. Райдэн отвечает на атаку, но ненароком убивает Лю своей молнией. В это время прибывает Император. Соня и Джонни пытаются оказать ему сопротивление, но тот просто раскидывает и так измученных бойцов. Повторяется сцена из начала игры, где Шао Кан избивает Райдэна и готовится произвести фаталити. Но как только Император заносит молот для удара, Старшие Боги всё же замечают нарушение правил битвы и дают Райдэну силы для победы над нарушителем правил. Райдэн сражается с Императором и побеждает. Используя силы Старших Богов, он окончательно изгоняет Шао Кана из Земного Царства. Райдэн, Соня Блейд и Джонни Кейдж телепортируются в безопасное место вместе с телом Лю Кана. В этот момент появляется Куан Чи, поднимающий шлем Шао Кана и общающийся с находящимся в заточении падшим богом Шинноком. Выясняется, что события первых трёх турниров отчасти были планами колдуна и падшего старшего бога по захвату миров. Шиннок говорит, что уже набирается сил, чтобы избавиться от заточения и сокрушить и Земное Царство, и Внешний Мир.

Версии 

 Версия для PS Vita — Несмотря на то, что данная версия несколько уступает по графике всем остальным, её можно назвать окончательной и полноценной версией игры. В данной версии присутствуют сразу все персонажи, включая загружаемых Рейна, Скарлет и Кэнси, а также гостевых Фредди Крюгера и Кратоса, являющегося эксклюзивным для версий PS3 и PS Vita. В башне испытаний можно встретить ниндзя Тремора из банды Чёрных Драконов, а также сама башня на 150 эксклюзивных заданий — больше по сравнению с версиями для PS3, X-Box 360 и PC. Список арен дополняется эксклюзивной для PS3 и PS Vita ареной The Hub, посвящённой Кратосу. А также присутствуют классические костюмы из MK1 у Скорпиона, Саб-Зиро, Рептилии, Эрмака, костюмы Смоука, Нуб Сайбота, Китаны, Милины и Джейд из МК2, и костюмы Китаны, Милины, Джейд, Сайракса, Сектора, Кибер Саб-Зиро, а также, вместе с ними, заранее предустановлены эксклюзивные для PS Vita альтернативные костюмы Скарлет и Кэнси, и костюмы Скорпиона, Саб-Зиро, Рептилии, Смоука, Нуб Сайбота, Эрмака, Рейна и Скарлет из Ultimate Mortal Kombat 3.
 Оригинальная версия — Самая первая версия игры, выходившая на PS3 и XBox 360. Не имеет никаких DLC, в связи с чем в игре отсутствуют Рейн, Скарлет, Кэнси и Фредди Крюгер (а следовательно и альтернативные костюмы Скарлет и Кэнси, эксклюзивные для версии PS Vita) в версии для PS3, а в версии для XBox 360 дополнительно отсутствует ещё и Кратос, вместе с посвященной ему ареной The Hub, эксклюзивной для версий PS3 и PS Vita. Также отсутствуют классические костюмы из MK1 у Скорпиона, Саб-Зиро, Эрмака, Рептилии, костюмы Смоука, Нуб Сайбота, Китаны, Милины и Джейд из МК2, и костюмы Китаны, Милины, Джейд, Сайракса, Сектора и Кибер Саб-Зиро из Ultimate Mortal Kombat 3, а также эксклюзивные для версии PS Vita костюмы Скорпиона, Саб-Зиро, Рептилии, Смоука, Нуб Сайбота, Эрмака, Рейна и Скарлет из Ultimate Mortal Kombat 3, дополнительные 150 испытаний башни, из-за чего в версии нельзя увидеть Тремора. Однако с помощью самостоятельной загрузки DLC эту версию игры можно превратить в версию «Komplete Edition».
 Komplete Edition — Единственная версия для PC и самая полная версия для XBox 360 и PS3. Полностью соответствует оригинальной версии, однако в игре уже предустановлены все доступные для данных платформ DLC, в числе которых персонажи Рейн, Скарлет, Кэнси и гостевой Фредди Крюгер (а в версии для PS3 также присутствует Кратос и его арена The Hub), а также классические костюмы из MK1 у Скорпиона, Саб-Зиро, Эрмака, Рептилии, костюмы Смоука, Нуб Сайбота, Китаны, Милины и Джейд из МК2, и костюмы Китаны, Милины, Джейд, Сайракса, Сектора и Кибер Саб-Зиро из Ultimate Mortal Kombat 3. Однако в версии по-прежнему отсутствуют эксклюзивные для версии для PS Vita альтернативные костюмы Скарлет и Кэнси, костюмы Скорпиона, Саб-Зиро, Рептилии, Смоука, Нуб Сайбота, Эрмака, Рейна и Скарлет из Ultimate Mortal Kombat 3, дополнительные 150 испытаний башни, из-за чего в версии также по-прежнему нельзя увидеть Тремора. 21 марта 2020 года были отключены сервера Mortal Kombat Komplete Edition на всех платформах. В этот же день издание было снято с продажи в Steam.

Персонажи

Стандартные персонажи 

 Барака
 Джакс
 Джейд
 Джонни Кейдж
 Кабал
 Кано
 Китана
 Кун Лао
 Лю Кан
 Милина
 Ночной Волк
 Нуб Сайбот
 Райдэн

 Рептилия
 Саб-Зиро
 Сайракс
 Сектор
 Скорпион
 Смоук
 Соня Блейд
 Страйкер
 Синдел
 Шан Цзун
 Шива
 Эрмак

Секретные персонажи 
 Кибер Саб-Зиро (доступен после прохождения Story Mode)
 Куан Чи (доступен после прохождения Story Mode)
 Тремор (только в версии для PS Vita) в Challenge Tower 
 Горо — один из боссов (Доступен для игры во всех версиях на 150 уровне Башни Испытаний)

Загружаемые персонажи 
 Скарлет
 Рейн
Кенши
Фредди Крюгер

Неиграбельные персонажи 
 Мотаро (появляется в роликах, убит Райдэном)
 Шиннок (появляется в финальной заставке)

Гостевые персонажи 
 Фредди Крюгер (доступен посредством DLC)
 Кратос (доступен эксклюзивно в версиях для PS3 и PSV, персонаж игр серии God of War)

Облики персонажей 

 В игре имеется специальная опция, открывающая классические костюмы Рептилии, Скорпиона, Эрмака и Саб-Зиро, а также классические костюмы из MK3 для Китаны, Милины и Джейд. Но для их открытия требуется ввести специальный код, который идёт вместе со специальными изданиями игр, а также, его можно купить в PS Store и Xbox Live.
 Также в игре имеются костюмы Сайракса и Сектора в человеческом обличии.
 Также вместе со Скарлет можно получить классические костюмы Сайрекса и Сектора, а вместе с Кэнси — классические костюмы Нуб Сайбота и Смоука.
 Вместе с Рейном можно получить классические костюмы из MK2, для Китаны и Джейд.
 Вместе с Фредди Крюгером можно приобрести бесплатно классические костюмы Саб-Зиро и Кибер Саб-Зиро.
 В версии для PS Vita добавлены костюмы для всех персонажей-ниндзя, соответствующие второй и третьей части игры.

Издания игры 

Помимо обычного, имеются ещё два издания игры: «Коллекционное» (также имеется «Fire Edition» — «облегчённая» версия Коллекционного издания), «Издание для турниров» и новое «Komplete Edition».

В Коллекционное издание входят следующие элементы:
 Металлическая DVD-упаковка для диска
 Лицензионная копия игры
 Статуэтка в виде Скорпиона и Саб-Зиро (состоит из двух частей)
 Арт-бук (буклет из 112 страниц с картинками)
 Специальный код для открытия классического костюма ниндзя
 Возможность использовать персонажа из игры в качестве аватара на сервисе Xbox-Live (только в версии для Xbox 360).

В Турнирном издании имеется следующее:
 Большая упаковка, сделанная в виде джойстика от старых аркадных автоматов «Mortal Kombat»
 Лицензионная копия игры
 Кабель для подключения аркадного джойстика
 Специальный код для открытия классического костюма ниндзя
 Возможность использовать персонажа из игры в качестве аватара на сервисе Xbox-Live (только в версии для Xbox 360).
«Турнирное издание» имеет очень ограниченный тираж — всего 20000 копий по всему миру.

Также было выпущено новое, полное издание игры под названием «Mortal Kombat: Komplete Edition», в которое входит:
 Все DLC-персонажи: Скарлет, Кэнси, Рейн и Фредди Крюгер.
 Все классические костюмы персонажей.
 Классические фаталити для Скорпиона, Саб-Зиро и Рептилии.

Актёры озвучивания 
 Рональд Бэнкс — Куан Чи
 Дэна Линн Барон — Соня, Скарлет
 Терренс Карсон — Кратос
 Боб Картер — Барака, Шао Кан
 Том Чой — Лю Кан
 Генри Диттман — Рейн
 Ричард Эпкар — Райдэн, Шан Цзун (форма клоуна)
 Джин Хьёнг — Кун Лао, Кэнси, боец 1
 Эндрю Кишино — Сектор, Шан Цзун
 Кен Лэлли — Смоук, Горо, Шиннок
 Линда Ли — Джейд
 Дэвид Лодж — Кабал
 Джим МакКанс — сотрудник PD, диктор в концовках
 Майкл МакКоннохи — Ермак, Кано, старший бог
 Мэтт Мерсер — Страйкер, солдат 1
 Джим Миллер — Саб-Зиро, Кибер Саб-Зиро, Руту, режиссёр, каскадёр
 Лани Минелла — Синдел, Шива, старшая богиня
 Ларри Омаха — Ночной Волк
 Расаан Орэндж — Сайракс, Кинтаро, сотрудник SF
 Джефф Пилсон — Джонни Кейдж
 Джемисон Прайс — Нуб Сайбот/оригинальный Саб-Зиро, диктор Джеральд Риверс — Джакс Патрик Сейц — Скорпион, солдат 2 Карен Страссман — Китана, Милина Марц Тиммс — Рептилия Роберт Инглунд — Фредди Крюгер''

Продажи 
GiantBomb сообщила, что Mortal Kombat (2011) со времени своего релиза уже продался в размере более чем 900000 копий и занял первое место в апрельском чарте. После этой статьи Эд Бун написал, что эти цифры не учитывают продажи в других странах (только США) и продажи коллекционных изданий. Если сложить все вместе, то получается, что игра разошлась тиражом около трёх миллионов копий.

Критика 

Сайт Lenta.ru похвалил графическую составляющую игры, выполненную «стильно, со вкусом», проработку внешнего вида персонажей, а также количество персонажей, в итоге назвав игру «интересным и очень качественным продуктом».

Скотт Эриксон в своём отзыве отмечает хорошую визуальную картинку и звуковое сопровождение, серьёзную переработку персонажей, однако замечает и о не совсем продуманной системе встроенных мини-игр. Тем не менее, признавая игру пусть и не лучшим 2D-файтингом, автор рецензии называет её объединением всего самого лучшего в приставочных играх нового поколения и того, что он ценил в этой серии на протяжении двадцати лет, в результате выставив игре 4,5 балла из 5 возможных.

Евгений Кузьмин оценил игру весьма положительно, отметив в первую очередь упор в игре на персонажей оригинальной трилогии, значительную переработку персонажей и арен, звуко-визуального оформления. В качестве же недостатков автор указал на не слишком соблюденный игровой баланс в пользу некоторых персонажей, а также недостаточно сильных «боссов» игры. Кроме того, отдельное замечание касается не слишком ровного повествования в режиме Story Mode.

Сайт Absolute Games в своей статье поставив игре 65 %, отметил, что где-то на пути от консолей к PC игра потеряла свою магию, заполнив её отсутствие багами

Игра победила в номинации «Файтинг года» (2011) журнала «Игромания».

Продолжение 
В интервью журналу X-Box Magazine, опубликованному 12 августа 2011 года, Эд Бун рассказывая о создании игры, высказался и по поводу продолжения. По его словам, соглашение о разработке продолжения уже достигнуто, но каких-либо конкретных планов нет. Лично он сам хотел бы выпустить новую часть, но лишь в недалеком будущем, то есть не на следующий год, а через некоторое время, чтобы с одной стороны, не перенасыщать рынок, а с другой — дать себе время передохнуть.

7 апреля 2015 года вышло продолжение — Mortal Kombat X для платформ iOS и Android, а 14 апреля для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

23 апреля 2019 года состоялся выход Mortal Kombat 11 для платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК. 10 мая 2019 года вышла версия для Nintendo Switch. Также вышла мобильная игра Mortal kombat.

Примечания

Литература 
 , ISBN 978-0-307-89095-5.
 , ISBN 978-0-307-89097-9.
 , ISBN 978-1-4636-2666-2.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Mortal Kombat  на сайте Mortal Kombat Wiki
 Mortal Kombat  на сайте Shoryuken Wiki
Страница в стиме 

Компьютерные игры 2011 года
Компьютерные игры, разработанные в США
Mortal Kombat
Файтинги
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Vita
Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры на движке Unreal Engine
Ремейки компьютерных игр
Компьютерные игры о путешествиях во времени
Компьютерные игры, перезапускающие истории сначала
Компьютерные игры-кроссоверы
Компьютерные игры, подвергавшиеся цензуре
Компьютерные игры, разработанные High Voltage Software
Компьютерные игры, разработанные NetherRealm Studios